Чинка — українське прізвище. Відомі носії:

 Чинка Олена Петрівна ( 29 липня 1976, м. Київ) — українська спортсменка, громадський діяч, політик.
 Чинка Онуфрій (1862—1922) —  пасічник родом з Галичини, конструктор рамкового вулика.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -ка